Santa Maria del Sasso ima više značenja:
 Santa Maria del Sasso, Arezzo
 Santa Maria del Sasso, Bergamo